Принцесса Анна Мария Саксонская (; ) — саксонская принцесса из династии Веттинов, дочь короля Саксонии Иоганна I и баварской принцессы Амалии Августы, жена австрийского эрцгерцога и наследника Великого герцогства Тосканского Фердинанда.

Биография 
Анна родилась 4 января 1836 года в Дрездене. Она была седьмым ребёнком и четвёртой дочерью в семье саксонского кронпринца Иоганна и его жены Амалии Августы Баварской. Девочка имела троих старших братьев: Альберта, Фридрих Августа и Георга и трех сестер: Марию Августу, Елизавету и Марию Сидонию. Впоследствии родились младшие сёстры Маргарита и София.

Дядя Анны Фридрих Август II умер в 1854 году и королём Саксонии стал отец девочки Иоганн. В этом же году она познакомилась с Фердинандом Тосканским, сыном Леопольда II, который был хорошим другом отца Анны.
24 ноября 1856 года, через три недели после свадьбы младшей сестры Маргариты, в Дрездене Анна вышла замуж за Фердинанда. Невесте было 20, жениху — 21. По этому поводу Анна была награждена орденом Звездного креста. В начале 1858 года она родила дочь:
 Мария Антуанетта (1858—1883)
Девочка имела слабое здоровье, поэтому стала аббатисой Терезианский института шляхтянок в Градчанах. Умерла от туберкулеза в возрасте 25 лет. В XX веке появились слухи о её бракосочетании в 1880 году с наследником австро-венгерского престола Рудольфом и даже рождение сына. Однако, документально это не подтверждено.

Вскоре Анна снова забеременела. Но зимой, во время поездки в Неаполь, заболела брюшным тифом и у неё случился выкидыш. От осложнений принцесса умерла через несколько дней. 17 марта 1859 года её с почестями похоронили в базилике Святого Лоренцо во Флоренции. В церкви святой Клары в Неаполе, рядом с захоронениями Бурбон-Сицилийских принцев, был возведен кенотаф.
В апреле из-за народного восстания герцогская семья была вынуждена покинуть Флоренцию.

В июле Леопольд II отрекся от престола, и новым правителем Тосканы стал Фердинанд. Однако его правление было исключительно номинальным, поскольку вернуться в страну он не мог. Избранное Народное собрание официально отстранило великого герцога от власти 16 августа 1859 года, а 22 марта 1860 года Сардинское королевство присоединило Тоскану к своим владениям. Всю свою дальнейшую жизнь Фердинанд провел в Австрии, поселившись в Зальцбурге . Через девять лет после смерти первой жены, он вторично женился на принцессе Алисе Бурбон-Пармской, которая также после революции 1859 года оказалась в изгнании.

Родословная

Примечания

Литература 
 W. Fellmann. Sachsens Könige 1806—1918. — München—Berlin: Koehler&Amelang, 2000. — ISBN 3-7338-0233-0
 O. Posse. Die Wettiner. Genealogie des Gesamthauses. — Leipzig: Zentralantiquariat, 1994. — ISBN 3-7463-0171-8 (Az 1897-es eredeti kiadás újranyomása (reprint), javításokkal és kiegészítésekkel).
 Andrea Dietrich, Winfried Müller, Martina Schattkowsky. Zwischen Tradition und Modernität: König Johann von Sachsen 1801—1873, S. 365 ff. 
 Silke Marburg: Europäischer Hochadel: König Johann von Sachsen (1801—1873) und die Binnenkommunikation einer Sozialformation. — Berlin: Akademie Verlag, 2008.
 Hof- und Staats-Handbuch des Kaiserthumes Österreich für das Jahr 1868. — Wien: Verlag der G. J. Manzschen Buchhandlung. — S. 4

Ссылки 
 Генеалогия Анны Марии
 Профиль на Genea.net
 Профиль на Geneall.net
 Профиль на Тhepeerage.com

Альбертинская линия Веттинов
Принцессы Саксонии
Эрцгерцогини Австрийские
Габсбурги-Лотарингские
Умершие при родах